Nami-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Nami-myeon, Geumsan-gun, socken i Geumsan-gun, Södra Chungcheong
 Nami-myeon, Cheongju, socken i Cheongju, Norra Chungcheong,